Armia Boga – film
 Armia Boga II – film
 Armia Boga – organizacja